Autsdorf ist der Ortsname von

 Autsdorf (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Autsdorf (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern